Název Ču může znamenat:

 Ču (město) – město v Žambylské oblasti v Kazachstánu
 Ču (řeka) – řeka v Kyrgyzstánu a v Kazachstánu
 Ču (příjmení) – čínská příjmení , ,  a .

Související články 
 Čuská oblast – oblast v Kyrgyzstánu
 Čuská dolina – dolina v Ťan-šanu v Kyrgyzstánu
 č.ú. – číslo účtu (bankovního)